Piżmówki (Cairinini) - plemię ptaków z podrodziny kaczek, rodziny kaczkowatych. Jest to zróżnicowana grupa obejmująca gatunki o podobnych zachowaniach, zamieszkujące Amerykę Południową, Afrykę, Azję Południową i Australię. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
 długość ciała 28-88 cm
 masa 1,2-10 kg
 samce zazwyczaj większe od samic
 duże i ostre pazury
 zazwyczaj w okolicy nasady dzioba naga skóra, często pokryta brodawkami, które są większe i intensywniej zabarwione u samców
 dymorfizm płciowy rzadko wyraźny
 często występują w upierzeniu zielone, metaliczne plamy
 w diecie przeważa pokarm roślinny, który zdobywają zarówno na lądzie, jak i w wodzie
 gniazdo często na drzewie, na drzewach też zazwyczaj nocują
 w lęgu zazwyczaj od 4 do 15 jaj
 wysiaduje wyłącznie samica, która też sama opiekuje się młodymi.

Do plemienia należą następujące rodzaje i gatunki:
 Rodzaj: Plectropterus
 gęsiec (piżmowiec gambijski) (Plectropterus gambensis)
 Rodzaj: Cairina
 piżmówka amerykańska (kaczka piżmowa) (Cairina moschata)
 Rodzaj: Asarcornis
 piżmówka malajska (Asarcornis scutulata syn. Cairina scutulata)
 Rodzaj: Sarkidiornis
 dziwonos (Sarkidiornis melanotos)
 dziwonos czarnoboczny (Sarkidiornis sylvicola)
 Rodzaj: Pteronetta
 gwinejka (Pteronetta hartlaubi)
 Rodzaj: Nettapus
 kaczuszka australijska (Nettapus pulchellus)
 kaczuszka azjatycka (Nettapus coromandelianus)
 kaczuszka afrykańska (k. zielonoucha) (Nettapus auritus)
 Rodzaj: Callonetta
 cudokaczka (Callonetta leucophrys)
 Rodzaj: Aix
 karolinka (Aix sponsa)
 mandarynka (Aix galericulata)
 Rodzaj: Chenonetta
 grzywienka (Chenonetta jubata)
 Rodzaj: Amazonetta
 amazonetka (Amazonetta brasiliensis)

Przypisy 

Kaczkowate
Taksony nieścisłe i przestarzałe – ptaki